Mortefontaine je název více obcí ve Francii:

 Mortefontaine (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Mortefontaine (Oise) – obec v departementu Oise
 Mortefontaine-en-Thelle – obec v departementu Oise